Соревнования в беге на 5000 метров у мужчин на летних Олимпийских играх 2004 года прошли 25 и 28 августа на Олимпийском стадионе Афин.

Победитель соревнований Хишам Эль-Герруж стал вторым в истории человеком, кому удалось выиграть на одной Олимпиаде дистанции 1500 и 5000 метров. Первым это сделал легендарный Пааво Нурми в 1924 году.

Тройка призёров была той же, что и на чемпионате мира 2003 года в Париже. Тогда Элиуд Кипчоге выиграл, Хишам Эль-Герруж был вторым, а Кенениса Бекеле — третьим.

Результаты

Предварительные забеги
В финал выходят первые 5 участников из каждого забега, и ещё 5 по времени из двух забегов.

Финал

Ссылки 
 Результаты

М